Baureihe 75 steht für:

 Personenzugtenderlokomotiven mit der Achsfolge 1'C1' der Deutschen Reichsbahn:
 Baureihe 75.0: Württembergische T 5
 Baureihe 75.1–3: Badische VI b
 Baureihe 75.4,10–11: Badische VI c
 Baureihe 75.5: Sächsische XIV HT
 Baureihe 75.6: BLE 45 bis 49, ELE Nr. 11 bis 14, MFWE Nr. 29 bis 32 und andere von der Reichsbahn übernommene Lokomotiven
 Baureihe 75.6: PH-Baureihe H, PH-Baureihe H'
 Baureihe 75.7: BBÖ 229, JDŽ 116
 Baureihe 75.8: BBÖ 29, JDŽ 116, PKP-Baureihe OKl11, PKP-Baureihe OKl12
 Baureihe 75.9: ČSD-Baureihe 355.0 
 Baureihe 75.12–13: PKP-Baureihe OKl27, ČSD-Baureihe 358.0
 Baureihe 75.14: JDŽ 17
 DR-Baureihe 75.62–67: diverse durch die DR 1949 übernommene Lokomotiven wie beispielsweise HBE 6–7